Dark Ages (на български: Мрачни времена) е пети студиен музикален албум на метъл групата Soulfly, който е издаден на 4 октомври 2005 г. от Roadrunner Records. Албума отразява агресията и мрачния период от живота на Макс Кавалера, който губи своя внук Мозес и близкия си приятел Даймбег Даръл. Dark Ages е записан в пет страни – Сърбия, Турция, Русия, Франция и САЩ.

Arise Again комбинира рифове в стил Metallica и Sepultura ехота. Corrosion Creeps е посветена на Чък Шулдинър от Death. Fuel the Hate започва с текста 'Monday, July 16, 1945, 5:30am' точното време на ядрения опит Тринити. Вече се забелязва промяната на групата в текстово отношение, като ранните духовни теми са заменени от агресивни и насилствени елементи.

Състав 
 Макс Кавалера – вокали и китара
 Джо Нунес – барабани
 Марк Ризо – китара
 Боби Бърнс – бас

Песни

Позиции в класациите

Албум

Външни препратки 
 Официална страница

Албуми на Соулфлай
Музикални албуми от 2005 година